My Everything – album di Anita Baker del 2004
 My Everything – album di Ariana Grande del 2014
 My Everything – singolo dei 98 Degrees del 2000
 My Everything – singolo dei The Grace del 2006